«Мишача країна і мишаче місто: Різдвяна казка» () — анімаційний фільм режисера Майкла Спірна створений спеціально для Home Box Office, яка вийшла в ефір в грудні 1993 року. Як випливає з назви, ця історія є екранізацією байки Езопа, яка встановлюється навколо Святок.

Спеціальний в два символи, Емілі і Олександр, були озвучені відповідно Кристал Гейл і Джон Літгоу. Ці два кузена з'явиться в мультсеріалі Міська миша і сільська миша (1997-1998), а також на HBO. Цей мультфільм не був оголошений DVD від .

Сюжет 
У будинку в країні, жінка миша на ім'я Емілі, чиє існування відомі два дітей, що живуть там, вирішує відправитися в місто, щоб відвідати свій двоюрідний брат Олександр на Різдво. Проте, шеф-кухар ресторану Олександр живе в який встановив безліч анти-мишачих запобіжні заходи, тим самим лякаючи двох кузенів з ресторану. Дві миші повернутися в заміський будинок, щоб відсвяткувати Різдво разом.

Посилання 
 The Country Mouse and the City Mouse: A Christmas Tale  на сайті Michael Sporn

 Мишача країна і мишаче місто: Різдвяна казка  на сайті TCM Movie Database
Review at Variety

Фільми HBO
Фентезійні мультфільми США
Екранізації грецьких літературних творів